retencja (łac. retentio) – ogólnie: zatrzymanie, powstrzymanie

 retencja (chemia analityczna)
 retencja (prawo) – zatrzymanie cudzej rzeczy jako zabezpieczenie roszczenia
 retencja (psychologia) – zdolność zapamiętywania jako jeden z kluczowych elementów procesu uczenia się
 retencja (stereochemia) – zachowanie konfiguracji atomu chiralnego
 retencja (stomatologia) – utrzymanie się wypełnienia, protezy zębowej lub płytki nazębnej w danym miejscu w jamie ustnej
 retencja danych (telekomunikacja) – przechowywanie zapisów rozmów telefonicznych, wiadomości elektronicznych itp.
 retencja moczu (medycyna)
 retencja wodna (geografia)
 zobacz też: zbiornik retencyjny